Belarussische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften starteten nach dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1992.

Die Titelträger

Weblinks 
Badminton Europe

Mannschaft
Erstveranstaltung 1992
Liste (Badminton)